Grand Isle, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Grand Isle (Maine)
 Grand Isle (Vermont)